Мала́ита — топоним. Может означать:

 Малаита — остров в меланезийском государстве Соломоновы Острова.
 Малаита — провинция Соломоновых Островов.